«У лісі-лісі темному‎» — український переклад російської дитячої новорічної пісні про ялинку.
 «У лісі-лісі темному» — роман англійської письменниці Рут Веа.

Див. також 
 «У темному-темному лісі» — фентезі-мюзикл.